Сусанинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сусанинское сельское поселение — входит в Гатчинский район Ленинградской области.
 Сусанинское сельское поселение — входит в Первомайский район Республики Крым.
 Сусанинское сельское поселение — входит в Ульчский район Хабаровского края.